Hadrijan je lahko:

 Hadrijan, rimski cesar (od 117 do 138)
 Hadrijan, moško osebno ime

Hadrijan je ime tudi več papežev:

 Hadrijan I., papež od 772 do 795
 Hadrijan II., papež od 867 do 872
 Hadrijan IV., papež od 1154 do 1159
 Hadrijan VI., papež od 1522 do 1523